Avenida Roca puede referirse a las siguientes avenidas nombradas en honor a Julio Argentino Roca:
 Avenida Coronel Roca, arteria vial del sur de la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida Teniente General Julio Argentino Roca, nombre de la Ruta Provincial 201 en el partido de Hurlingham.
 Avenida Presidente Julio Argentino Roca, arteria del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, también llamada Diagonal Sur.
 Avenida Julio A. Roca, arteria vial de la ciudad argentina de Córdoba.